Села:
 Ополонське — Сумська область, Сумський район
 Ополонське — Чернігівська область, Бахмацький район